Lärchberg heißen folgende geographische Objekte:

 Lärchberg (Murau), Ortslage der Stadt Murau, Bezirk Murau, Steiermark
 Lärchberg (Schladminger Tauern) (1540 m), Berg über Murau, Obersteiermark

Siehe auch: 
 Lärchenberg, Larchberg